Чемпионат Люксембурга по футболу 1978/1979 — 65-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1978/1979
Люксембург
Люксембург
1978 год в Люксембурге
1979 год в Люксембурге